Les Désastres de la guerre peut désigner :
 Les Désastres de la guerre, une série de 82 gravures réalisées entre 1810 et 1823 par le peintre et graveur espagnol Francisco de Goya (1746–1828).
 Les Désastres de la guerre, un court métrage français réalisé  par Pierre Kast, sorti en 1951.
 Goya, Los desastres de la guerra. 1808, un documentaire de Mario Camus sorti en 1980.
 La Guérilla ou les Désastres de la guerre, série télévisée de Mario Camus sortie en 1983.
 Les Désastres de la guerre, une exposition du Louvre-Lens présentée du  au .